Bezdroże – powieść Martina Goldsmitha
 Bezdroże – film z 1945 roku